Kim Jin-woo (né en 1983), nageur kényan
Kim Jin-woo (né en 1991), connu sous le nom de Jinu, chanteur, danseur et acteur sud-coréen